Le prince Morinaga était l'un des deux shoguns de la restauration de Kemmu, au Japon.
 Morinaga est une compagnie agroalimentaire japonaise.
 Taichiro Morinaga (1865-1937), le fondateur de la société Morinaga